Es gab mehrere Westindien-Kompanien:

 Dänische Westindien-Kompanie (Vestindisk kompagni oder Det Vestindisk-Guineiske kompagni), gegründet 1671, aufgelöst 1776
 Französische Westindienkompanie (Compagnie des Indes Occidentales Françaises), gegründet 1664
 Niederländische Westindien-Kompanie (Geoctroyeerde West-Indische Compagnie), gegründet 1621
 Schwedische Westindien-Kompanie (Svenska Västindiska Kompaniet), gegründet 1786